«Про чудеса человеческие» — советский фильм 1967 года режиссера Владимира Монахова. По мотивам книги Галины Николаевой «Рассказы бабки Василисы про чудеса».

Сюжет 

Простая русская женщина Василиса немало повидала на своем веку, пережила войну, увидела разорение родной земли, горе и страдания. Но видела и поистине чудеса, такие как — честные люди, верность, преданность и самопожертвование.

Фильм начинается с эпизода, когда Василиса по трудным военным дорогам пробирается в город, где в госпитале лежит её подруга Граня, у неё обожжены руки, изранены ноги. Граня скрывается от Степана, не желая обременять любимого человека своим горем, однако, Степан все-таки её находит, и свершается «чудо» любви — Граня для него осталась такой же красавицей, какой была.

После войны Василиса возвращается в свой колхоз, разрушенный, — и со слезами на глазах стоит на опустошённой земле, но ей предстоит увидеть повторение «чуда» первых лет Советской власти — колхоз снова будет возрождён.

Непросто складывается жизнь сына Василисы — талантливого инженера, человека с трудным, своенравным характером. Везде встречая препоны своим разработкам он уже потерял веру в себя. Но его «чудо» — жена, которая верила в талант мужа, и в трудное время спасла его ценные чертежи.
О чуде жизни и счастья, о чуде материнства и любви, о чуде труда и борьбы рассказывает Василиса. Но для того, чтобы вечно творить эти чудеса, нужен мир на земле. Главный противник Василисы, как и всех матерей на земле, — война, отнимающая у людей все.

В ролях 
 Антонина Богданова — Василиса
 Нина Дробышева — Лялька
 Тамара Сёмина — Граня
 Михаил Зимин — Герасим
 Виталий Коняев — Степан
 Виктор Косых — Вася
 Валентина Владимирова — Мария
 Сергей Голованов — главврач
 Иван Лапиков — попутчик

В эпизодах: Владимир Божко, Пётр Берёзов, Валериан Виноградов, Даниил Нетребин, Геннадий Сазонов, Георгий Светлани.

Литературная основа 
Фильм снят по мотивам цикла новелл «Рассказы бабки Василисы про чудеса» Галины Николаевой. Это последнее произведение писательницы, к работе над циклом новелл, объединенных одной героиней — бабкой Василисой, Николаева приступила летом 1961 года, писала рассказы уже преодолевая приступы тяжкой болезни, и образ бабки Василисы был ей особенно дорог.

Впервые новеллы под названием «Рассказы бабки Василисы о чудесах» были опубликованы в журнале «Октябрь», № 3 за 1962 год, через год вошли в книгу Г. Николаевой «В человеке не без чуда» (издательство «Советская Россия», 1963 год), а ещё через год изданы отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия».

Критика 
Критикой была отмечена удачная попытка средствами кино воплотить народное, фольклорное слово литературной основы:
С особым ключом подходит Василиса к людям и открывает в каждом то доброе, что способно делать чудеса. Отказавшись от литературной формы сказа, авторы фильма хотят языком кинематографа раскрыть философско-жизненное значение таких понятий, как «талант», «справедливость». В главной роли снимается артистка ЦТСА Антонина Богданова. Кинозрители знают ее по фильмам «Летят журавли» (бабушка), «Председатель» (Прасковья), «Повесть пламенных лет» (Антонида) и другим. Образ женщины-труженицы, образ матери всегда был близок творчеству актрисы.

Киновед Елена Третьяк выделяла в фильме игру актёра Виталия Коняева в, казалось бы, маленькой эпизодичной роли:
Коняев исполнял небольшую, но очень ответственную роль Степана. Актер воплотил на экране одно из «чудес»: великую любовь к женщине, искалеченной на фронте. Сцена требовала от актеров — Т. Семиной и В. Коняева — высшего напряжения нравственных сил. Нужно было точно передать психологическое состояние героев, глубоко взволнованных встречей, показать истоки душевного благородства Степана. Это было нелегко, и тем приятнее отметить здесь успех Виталия Коняева.

Примечания

Литература 
 Про чудеса человеческие // Советские художественные фильмы: 1966—1967. — М.: «Нива России», 1995. — стр. 222
 Про чудеса человеческие // Показывает «Мосфильм» / Юрий Белоусов. — М.: Искусство, 1967. — 115с. — стр. 82-86
 Л. Кудинова — Про чудеса // Советский экран, 1967
 Про чудеса человеческие // Киноконцерн «Мосфильм»
Фильмы СССР 1967 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации литературных произведений